pur ( ‚rein‘) steht adjektivisch für die Reinheit.

Pur steht für:
 Pur, eine Pop-Band aus Baden-Württemberg
 Pur, das erste Album unter dem Bandnamen Pur
 Pur (Fluss), ein Fluss in Westsibirien
 Pur, ein Jugendmagazin des Journal Frankfurt
 pur+, ein Jugendmagazin des ZDF

Pur ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Peter Ulrich-Pur (1931–2007), österreichischer Präsident des Fechtverbandes (1971–1987)
 Quraish Pur (1932–2013), pakistanischer Schriftsteller, Kolumnist und Fernsehmoderator

PUR steht für:
 Puerto Rico, olympisches Länderkürzel 
 Politicheskoje uprawlenie Rewolutzionnogo woennowo sowjeta (Organisation für die Aufklärung der Roten Armee), 1918 gegründete Organisation in der Sowjetunion 
 Polyurethane, eine Kunststoffgruppe
 Partidul Umanist Român, siehe Partidul Conservator, eine Partei in Rumänien
 Purser, siehe Flugbegleiter

Siehe auch:

 Puhr
 Poor
 Poore
 Pour

Abkürzung